Osoby o tym nazwisku:
 Baltazar Szopiński – polski prawnik
 Jan Szopiński – polski samorządowiec i urzędnik
 Kazimierz Szopiński – polski lekarz
 Jacek Szopiński – polski hokeista, olimpijczyk, trener
 Stanisław Szopiński – polski wojskowy, żołnierz podziemia, polityk i działacz społeczny